Улу-Юл — топонимы в Томской области России:
 Улу-Юл — посёлок в Первомайском районе, административный центр Улу-Юльского сельского поселения.
 Улу-Юл — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Улу-Юл — река, правый приток Чулыма.